Heinis (Noord-Brabant)
 Heinis (automerk)

Anne Heinis kan verwijzen naar:
 Anne Heinis (politica) (1933), Frans politica.
 Anne Heinis (waterpoloër) (1985), Nederlands waterpoloster.